Brule Creek bezeichnet:

 Brule Creek (Big Sioux River) in South Dakota 
 Brule Creek (Whitepine Creek) in Washington 
 Brule Creek (Elvoy Creek) in Wisconsin